Нехвалова-Польянка () — село и одноимённая община в районе Гуменне Прешовского края Словакии. Расположенный в восточной части Словакии на южных склонах Низких Бескид в долине Ондавки.

История 
Впервые упоминается в 1547 году.

В селе в начале XVII века была построена деревянная православная церковь. На её месте стоит каменная греко-католическая церковь святого Архангела Михаила с 1788 года в стиле барокко-классицизма. В селе есть также православная церковь Вознесения Господа с 1993 года.

Население 
В 2017 году в селе проживали 74 человека.

Национальный состав населения (по данным последней переписи населения 2001 года):
 словаки — 57,78 %
 русины — 26,67 %
 украинцы — 15,56 %

Состав населения по принадлежности к религии состоянию на 2001 год:
 православные — 47,41 %,
 греко-католики — 44,44 %,
 римо-католики — 5,93 %,
 не считают себя верующими или не принадлежат к одной вышеупомянутой церкви — 1,48 %

Примечания

Ссылки 
 сайт села
 данные про село на сайте www.e-obce.sk 
 данные про село на сайте www.e-obce.sk 
 данные об национальный и конфессиональный состав населения села на сайте Статистического правительства Словакии 
 данные об национальный и конфессиональный состав населения села на сайте Статистического правительства Словакии
 данные об национальный и конфессиональный состав населения села на сайте Статистического правительства Словакии 

Населённые пункты Словакии